Brandon Solazzi – cestista italiano
 Lucio Solazzi – allenatore di calcio a 5 e dirigente sportivo italiano
 Pietro Solazzi – patriota italiano
 Sirio Solazzi – giurista italiano